Biton () steht für:

griechische Mythologie:

 Biton, Sohn der argivischen Herapriesterin Kydippe und Bruder des Kleobis, siehe Kleobis und Biton

historische antike Personen:

 Biton (Phrurarch), Syrakusaner, vom Tyrannen Dionysios I. von Syrakus 397 v. Chr. als Phrurarch (Festungskommandant) in Motye eingesetzt
 Biton (Söldnerführer), beteiligte sich unter Alexander dem Großen 326/325 v. Chr. in führender Position an einem Aufstand in Baktrien
 Biton (Autor), wahrscheinlich in der 2. Hälfte des 2. Jahrhunderts v. Chr. lebender Verfasser einer kleinen, erhaltenen Schrift über Kriegsmaschinen

Personen:
 Jifat Schascha-Biton (* 1973), israelische Politikerin